Der Begriff New Firm bezeichnet zwei verschiedene Fußballrivalitäten:

 zwischen den schottischen Fußballklubs FC Aberdeen und Dundee United, siehe New Firm (Schottland)
 zwischen den dänischen Fußballklubs Brøndby IF und FC København, siehe New Firm (Dänemark)